McGetchin steht für:
 Thomas R. McGetchin (1936–1979), Geologe und Planetologe
 (2891) McGetchin, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.